Landak (regentschap), een regentschap in de provincie West-Kalimantan
 Landak (plaats), een plaats in het bestuurlijke gebied Bangkalan in de provincie Oost-Java